Сапијен има више значења:

 Сапијен (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сапијен, Рестауранте (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику